This Christmas может означать:

Музыка

Альбомы 
 This Christmas — альбом Патти Лабелль 1990 года.
 This Christmas — альбом 98 Degrees 1999 года.
 This Christmas, Aretha — альбом Ареты Франклин 2008 года.
 This Christmas — альбом Джона Траволты и Оливии Ньютон-Джон 2012 года.
 This Christmas — мини-альбом Джесси Джеймс Деккер 2014 года.

Песни 
 «This Christmas» — песня Донни Хатауэя 1970 года.
 «This Christmas» — песня Ким Тхэён 2017 года.